Arjuna (Ardźuna) – jeden z bohaterów eposu Mahabharata
 Arjuna – tytuł i imię bohaterki serialu anime